Girsewald ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Girsewald (1815–1890), deutscher Generalmajor und Oberstallmeister